Омит — село в Зарічненському районі Рівненської області України.
 Омит — озеро в Зарічненському районі Рівненської області України.